Dipodascus — рід грибів родини Dipodascaceae. Назва вперше опублікована 1892 року.

Класифікація 
До роду Dipodascus відносять 24 видів:

Примітки

Джерела 
 Lagerheim, G. de. 1891. Dipodascus albidus, eine neue geschlechtliche Hemiascee. Jahrbücher für Wissenschaftliche Botanik. 24:549-566 - P.549

Роди грибів
Сахароміцетальні